Джон Пол Кюсак () е американски филмов актьор, сценарист и продуцент.

Биография 
Роден е на 28 юни 1966 г. в град Еванстън, Илинойс. Цялото му семейство са актьори: баща му Ричард, както и неговите братя и сестри Ан, Бил, Джоун и Сузи, са били или са актьори. Кюсак не е женен.

Филмография

Източници

Външни препратки 

 
 

Американски актьори и актриси
Родени в Еванстън